(506) Марион () — довольно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C. Он был обнаружен 18 января 1903 года американским астрономом Раймондом Дуганом в обсерватории Хайдельберг и был назван в честь двоюродного брата первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кривая света астероида (506) Марион

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, названные в честь людей